Emma Frost è un personaggio creato da Brian Michael Bendis e David Finch per la Marvel Comics. È la versione Ultimate dell'omonimo personaggio, una potentissima mutante membro prima del Club infernale e poi degli X-Men.

Biografia del personaggio 
Emma Frost ha fatto il suo debutto durante la saga Nuovi Mutanti. Viene presentata come è un'insegnante di Chicago che collabora con il progetto del Presidente degli Stati Uniti di formare una nuova squadra mutante in modo da porsi a fovore della causa mutante, ma negando ogni coinvolgimento con gli X-Men.

Emma Frost ha idee diametralmente opposte sia a quelle di Xavier che a quelle di Magneto. Secondo il suo punto di vista, i mutanti sono i rappresentanti della razza del futuro che dovrebbero porsi non come guerrieri o terroristi ma come portavoce e modello di una nuova cultura.

L'attacco delle Sentinelle da una dura scossa ai suoi ideali. Nonostante ciò, continua a essere in disaccordo con le idee di Xavier e abbandona l'istituto per fondare la sua personale scuola, L'Accademia del Domani, il cui primo studente è Havok.

In passato ha avuto una relazione con il Professor Xavier che per lei ha lasciato Mystica.

Durante la saga di Alfiere, si scopre che la sua Accademia del Domani è solo una copertura per il suo legame con il Club Infernale.

Ultimatum 

Durante Ultimatum, viene uccisa dalle copie di Madrox insieme a molti studenti dell'Accademia del Domani.

Poteri e abilità 
A differenza della sua controparte Classica, Emma Frost non è una telepate ma è dotata del potere di trasformare il suo corpo in diamante (abilità secondaria della Emma classica).

Voci correlate 
Emma Frost

Emma Frost

en:Emma Frost#Ultimate Marvel